Ноймарк () — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется земельной дирекции Кемниц. Входит в состав района Фогтланд.  Население составляет 3097 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 17,35 км². Официальный код  —  14 1 78 420.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Ссылки 
 www.neumark-vogtland.de Официальная страница

Города Саксонии
Общины Саксонии